Samuś, Samus':
 Samuel Iwanowicz Samus'
 (10718) Samus'
 Paweł Samuś